Пилюс — фамилия.

Известные носители 
 Пилюс, Антонина Ивановна (8 января 1947 — 16 декабря 2014) — советская и российская театральная актриса и педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Пилюс, Наталия Николаевна (род. 10 октября 1953) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции «Единая Россия».